Falupartiet (FAP) är ett lokalt politiskt parti registrerat för val till kommunfullmäktige i Falu kommun. Partiet bildades i början av 1990-talet av Ulf Elgemyr, moderat kommunalråd som hamnade i konflikt med det egna partiet. Partiet beslutade att inte delta i valet 2022.

Valresultat

Se även 
 Lista över politiska partier i Sverige

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Lokala politiska partier i Sverige
Falu kommun